Војник је насеље у Србији у општини Деспотовац у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 880 становника. До скора се ово насеље звало Деспотовац (село).

Демографија 
У насељу Војник живи 779 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,3 година (42,8 код мушкараца и 43,9 код жена). У насељу има 312 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,03.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце 

Насељена места у Деспотовцу
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији